Detry est le patronyme de plusieurs personnalités belges :

 Arsène Detry (1897-1981), peintre
 Ernest de Try (1881-1960), journaliste

 Georges-A. Detry (1898-1939), journaliste et militant wallon

 Jules Detry (1846-1919), ingénieur
 Jules Detry (1905-1980), chanoine
 Marcel Detry (1879-1972), chirurgien et résistant de la Première Guerre mondiale
 Maximilien-François Detry (1806-1872), conseiller provincial du Hainaut
 René-François Detry (1881-1945), président-fondateur de la Loterie coloniale
 Thomas Detry (1993-), golfeur